Ве́сти: мн. ч. от «весть».

СМИ

Россия 
 Вести — информационная программа телеканала «Россия-1» и «Россия-24»
 Вести — название российского информационного телеканала «Россия-24» с 1 июля 2006 по 31 декабря 2009 года
 Вести ФМ — российская круглосуточная информационная радиостанция
 Вести — информационная программа Радио России
 Вести-Куранты — русская газета, издававшаяся в XVII веке
 «Вести»(«l'information») — газета на русском и французском языках, издававшаяся в Петрограде в 1918 году.
 Вести  — газета Ленинградской области
 Вести  — газета Кировской области
 Вести  — газета, г. Петропавловск-Камчатский
 Вести Востока  — общественно-политическая газета Востокского городского поселения
 Вести Морского Петербурга  — информационно-аналитический журнал
 Вести Образования  — газета, выходит два раза в месяц
 Вести ПК  — информационный портал, г. Воронеж
 Вести Ульяновска  — газета, г. Ульяновск
 Арзамасские вести  — газета, г. Арзамас
 Арсеньевские вести — газета, г. Владивосток
 Вечерние вести Петропавловска  — информационный портал, г. Петропавловск-Камчатский
 Байкальские вести  — общественно-политическая газета Иркутской области
 Бухгалтерские вести  — еженедельный журнал
 Государственные Вести  — общественно-политическое ежедневное Интернет-издание
 Городские вести (Волгоград)  — Волгоградская газета
 Городские вести (Первоуральск)  — еженедельная информационная газета, г. Первоуральск
 Добрые Вести  — христианский журнал и информационный портал
 Евразия Вести  — транспортная газета
 Жуковские вести  — еженедельная газета, г. Жуковский
 Коммерческие Вести  — Омский деловой еженедельник
 Красногорские вести  — газета города Красногорск Московской области
 Ленские вести  — газета Усть-Кутского муниципального образования
 Луховицкие вести — газета города Луховицы Московской области
 Морские вести  — информационный портал
 Областные вести  — газета Волгограда и Волгоградской области
 Педагогические вести  — Московская газета
 Православные Вести - Ижица  — издание Ижевской и Удмуртской Епархий РПЦ МП
 Региональные вести  — газета, г. Коломна
 Российские вести [rosvesty.ru/] — российский федеральный еженедельник
 Российские медицинские вести — медицинский журнал издательского дома М-Вести
 Хасанские вести  — газета Хасанского района, Приморский край

Украина 
 Вести — украинская газета и онлайн ресурс, до 2005 года также информационная программа, выходившая на Первом национальном телеканале Украины.
 Радио Вести — украинская информационная радиостанция.
 Вести  — независимая информационная газета Севастополя
 Вести (Вісті)  — газета, г. Борисполь
 Вісті ВУЦВК — газета г. Киев, Харьков
 Вести Приднепровья (Вісті Придніпров’я)  — газета, г. Днепр
 Вести Киевщины (Вісті Київщини)  — газета Киевской области
 Вести Роменщины (Вісті Роменщини)  — газета, г. Ромны
 Вечерние вести  — украинская общественно-политическая газета
 Желтоводские вести (Жовтоводські вісті)  — газета, г. Жёлтые Воды
 Николаевские вести  — Николаевская общественно-политическая газета
 Одесские вести (Одеські вісті)  — газета Одесской областной администрации
 Сельские вести (Сільські вісті)  — украинская газета
 Украинские вести (Українські вісті)  — имя нескольких украинских газет
 Электронные вести (Електронні Вісті)  — украинский информационный портал

Беларусь 
 Вести Первомайского района  — газета Первомайского района Минска
 Компьютерные Вести  — Минская газета
 Принеманские вести  — Лидская еженедельная газета

Прибалтика 
 Вести  — старое название латвийского общественно-политического еженедельника «Press.lv», выходящего на русском языке
 Вести Сегодня — ежедневная общественно-политическая газета
 Новые Вести  — эстонская газета

Балканы 
 Vesti.bg  — болгарский информационный портал
 bgВести.com  — болгарский информационный портал
 ВеВести.com  — болгарский информационный портал
 100 вести  — газета в городе Габрово, Болгария
 Ботевградски вести  — газета в городе Ботевград, Болгария
 Български вести  — болгарский журнал в Венгрии
 Парижки Вести   — болгарская газета в Париже
 Плевенски вести  — газета в городе Плевен, Болгария
 Vest.mk  — ежедневная газета в Республике Македония
 Vesti.rs  — сербский информационный портал
 Vesti / Вести  — сербская газета из Франкфурта
 Vijesti — черногорская ежедневная газета и телеканал
 Vijesti.hr  — хорватский информационный портал
 Vijesti-hr.com  — хорватский информационный портал
 Vijesti.ba  — боснийский информационный портал

 Vesti.md  — молдавский информационный портал

Азия 
 Вести — израильская ежедневная газета на русском языке
 Vesti.az  — азербайджанский информационный портал
 Vesti.kz  — казахстанский информационный портал
 Vesti.uz  — узбекистанский информационный портал

Продукты питания 
 Вести — квас, производимый в Латвии

См. также 
 Весть
 Вести.ру (vesti.ru) — сайт телевизионной программы «Вести» и радиостанции «Вести FM»
 Vesti la Giubba

Примечания